Села:
 Думичі — Львівська область, Жовківський район, Підліссянська сільська рада
 Думичі — Львівська область, Жовківський район, Погариська сільська рада